Main Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Main Avenue Historic District (Colorado), ID-Nr. 80000907
 Main Avenue Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 09001314